Olimpijske igre 1952. su se održale u Finskoj, u Helsinkiju.

Natjecateljski sustav 
Igralo se po jednostrukom kup-sustavu. U prvom krugu je nekoliko sudionika je bilo slobodno. Ti sudionici su bili nositelji, sudionici poluzavršnice s prethodnih OI: Indija, Uj. Kraljevstvo, Nizozemska i Pakistan. Jakost odnosno rezultat kojeg su nositelji ostvarili na prethodnim nije igrao ulogu, tako da su se već u poluzavršnici susreli u jednom paru finalisti, a u drugom paru su igrale momčadi koje su na prošlim OI igrale za broncu.

Pobjednik je osvajao zlato, a poraženi iz poluzavršnice su igrali za brončano odličje.

Igrao se i utješni dio turnira. Igrao se za poredak, a na njemu su sudjelovale momčadi koje su ispale prije poluzavršnice. Nije poznato je li taj turnir bio dijelom olimpijskog turnira, jer ga službeno izvješće s OI ne spominje ni u kom obliku. Konačni poredak je dan prema tom turniru.

Mjesto i vrijeme odigravanja susreta 
Susreti su se igrali od 15. do 24. srpnja 1952.

Momčadi sudionice 
Sudjelovalo je dvanaest momčadi: Indije, Italije, Nizozemske, Uj. Kraljevstva, Francuske, Belgije, Pakistana, SR Njemačke, Švicarske, Austrije, Poljske i domaćina Finske.

Svakom sudioniku je bilo dopušteno povesti sastav od 18 igrača i svi su mogli sudjelovati. Ukupno je sudjelovao 191 igrač. No, do danas se zna imena samo 144-orice sudionika i još 6 igrača. Službeno izvješće od ovih igara navodi 144 natjecatelja, no u "natjecateljskom indeksu" su popisana 147-orica igrača. Austrijanac Hermann Knoll, Belgijanac Jean-Jacques Moucq i Poljak Tadeusz Adamski prema izvješću se nisu natjecali na glavnom turniru. Austrijski igrač se ne nalazi kao natjecatelj niti u bazi podaka Austrijskog olimpijskog odbora.

Od tih 144 igrača koji su odigrali barem 1 susret, iz Austrije je bilo 11, Belgije 11, Finske 11, Francuske 11, Indije 14, Italije 11, Nizozemske 11, Njemačke 15, Pakistana 12, Poljske 11, Švicarske 11 i Uj. Kraljevstva 13.

Austrija 
Kurt Dvorak, Karl Holzapfel, Walter Kaitna, Alfred Knoll, Johann Koller, Josef Matz, Josef Pecanka, Robert Pecanka, Ernst Schala, Josef Schimmer, Franz Strachota, Franz Raule.
Pričuvni igrač: Hermann Knoll

Belgija 
Pierre Bousmanne, José Delaval, Jean Dubois, Jean Enderle, Roger Goossens, Harold Mechelynck, Roger Morlet, Paul Toussaint, Jean-Marcel van Leer, Lucien van Weydeveld, Jacques Vanderstappen.
Pričuvni igrači: Jean-Jacques Moucq, Léo Rooman

Finska 
Kaarlo Ilmari Einiö, Pantti Olavi Elo, Erkki Ilmari Heikkilä, Veijo-Lassi Aukusti Holopainen, Keijo Helmar Kuusela, Risto Santeri Lamppu, Reino Oskari Lindroos, Esko Jalo Toivo Salminen, Toivo Heino Salminen, Esko Kalevi Silvennoinen, Tauno Johannes Timoska, Helge Korhonen. Pričuve: Esko Kiviaho, Keijo Lehtonen, Pentti Paasonen

Francuska 
Bernard Boone, Roger Capelle, Jean-François Dubessay, Claude Hauet, Jean Hauet, Michel Lacroix, Robert Lucas, Diran Manoukian, Florio Martel, André Meyer, Philippe Reynaud, Jacques Thieffry, Jean Zizine, Jean Desmasures

Indija 
Leslie Claudius, Meldric Daluz, Keshav Dutt, Chinadorai Deshmutu, Ranganathan Francis, Raghbir Lal, Govind Perumal, Muniswamy Rajgopal, Balbir Singh, Randhir Singh Gentle, Udham Singh, Dharam Singh, Grahanandan Singh, K. D. Singh

Italija 
Piero Baglia-Bamberghi, Amedeo Banci, Egidio Cosentino, Sergio Formenti, Luigi Lanfranchi, Mario Marchiori, Umberto Micco, Sergio Morra, Piero Pampuro, Gastone Puccioni, Giorgio Ravalli, Vittorio Castellani, Primo Meozzi, Luigi Piacentini, Gianpaolo Medda

Nizozemska 
Jules Ancion, André Boerstra, Harry Derckx, Han Drijver, Dick Esser, Roepie Kruize, Dick Loggere, Lau Mulder, Eddy Tiel, Wim van Heel, Leonard Wery

Njemačka 
Günther Brennecke, Hugo Budinger, Hugo Dollheiser, Hans-Jürgen Dollheiser, Wilfried Grube, Friedrich-Wilhelm Hidding, Alfred Lücker, Karl-Ludwig Peters, Werner Rosenbaum, Heinz Schmidt, Heinz Schütz, Rolf Stoltenberg, Wilhelm Suhren, Heinrich Thielemann, Günther Ullerich

Pakistan 
Manzoor Hussain Atif, Jack Britto, Abdul Hamid, Mahmoodul Hassan, Asghar Ali Khan, Muhammad Niaz Khan, Habib Ali Kiddie, Aziz Malik, Abdul Latif Mir, Habibur Rehman, Latif-ur-Rehman, Qazi Abdul Waheed

Poljska 
Antoni Adamski, Eugeniusz Czajka, Alfons Flinik, Henryk Flinik, Jan Flinik, Narcyz Maciaszczyk, Jan Małkowiak, Maksymilian Małkowiak, Ryszard Marzec, Bronisław Pawlicki, Zdzisław Wojdylak.
Pričuvni igrači: Tadeusz Adamski, Jerzy Siankiewicz, Zdzisław Starzyński

Švicarska 
Jean-Pierre Bolomey, Kurt Goldschmid, Hans Gruner, Rudolf Keller, Fridolin Kurmann, Kurt Müller, Gilbert Recordon, Jean-Pierre Roche, Fritz Stuhlinger, Hugo Vonlanthen, Roger Zanetti

Uj. Kraljevstvo 
Denys Carnill, John Cockett, John Conroy, Graham Dadds, Derek Day, Dennis Eagan, Robin Fletcher, Roger Midgley, Richard Norris, Neil Nugent, Anthony Nunn, Anthony John Robinson, John Paskin Taylor

Rezultati

Rezultati 

Pobijedila je indijska izabrana vrsta.

Završni poredak

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službeni izvještaj s OI-ja 1952.

Hokej na travi
Hokej na travi na Olimpijskim igrama